Список стран по выплавке стали с 2007 по 2016 год, основан на данных Ассоциации производителей стали.

Страны-экспортёры

Страны-импортёры

См. также 
 Сталь
 Чёрная металлургия

Примечания

Ссылки 
 World Steel Association 
 American Iron and Steel Institute 

Сталь
Производство стали
Чёрная металлургия по странам